Зіплайн, або тиролька — туристична розвага. Являє собою натягнутий на висоті канат-колію, по якому під дією власної ваги рухається людина, закріплена на ньому за допомогою пристрою, що забезпечує вільне ковзання.

Також метод використовується в альпінізмі для переміщення над прірвою або значною перешкодою (наприклад, озером).

Лазіння